Installation (von lateinisch installare „einbauen, einsetzen“) steht für:

 Installation (Computer), Kopieren und Einrichten eines Programms auf einen Computer
 Installation (Kunst), ortsbezogenes dreidimensionales Kunstwerk
 Tätigkeitsbereich eines Installateurs
 Installation (Kirche), Amtseinführung eines Kapitulars oder Abtes

Siehe auch:
 Elektroinstallation (Technik)

 Installer (Installationsprogramm)